Hermandad de la Paz puede hacer referencia a:

 Hermandad de la Paz, hermandad católica de Sevilla;
 Hermandad de la Paz, hermandad católica de Córdoba.